Jean-Claude Perez peut désigner :
 Jean-Claude Perez (1964-), un homme politique français ;
 Jean-Claude Perez (1928-), un écrivain et essayiste français d'origine espagnole.